Бельковщина — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Бельковщина — агрогородок в Верхнедвинском районе Витебской области.
 Бельковщина — деревня в Столбцовском районе Минской области.